

События 
 1 февраля — король Иоанн Люксембургский захватывает Медвегалис, важную крепость языческого Великого княжества Литовского.
18 февраля — Амдэ-Цыйон I, император Эфиопии, начинает свои походы в мусульманские провинции (возможно, в 1332 году).
10 июня — резня в Браганстауне, графство Лаут, Ирландия: более 160 человек погибли.
4 августа германским императором Людвигом IV подписан Договор в Павии, разделивший владения дома Виттельсбахов на две ветви: Пфальцскую и Баварскую.
 Византийский император Андроник III Палеолог ликвидировал автономное генуэзское государственное образование Сеньорию Хиоса. Последний сеньор острова Мартино Дзаккариа был пленён византийцами и отправлен в Константинополь. 
 Византийско-османские войны: византийский город Никея уже второй год осаждён войском турецкого бея Орхана I. Император Византии Андроник III Палеолог отправляется в Азию.10-11 июня — Битва при Пелеканоне не выявляет победителя, однако Андроник ранен, и его войско возвращается в столицу. Позже Никея и Никомедия переходят к туркам.
Стефан Урош IV Душан побеждает Степана II Котроманича, бана Боснии.
Христофер II вернулся на трон Дании (до 1332).
 Пятилетний Давид II провозглашён королём Шотландии.
Английский король Эдуард III составил оммаж французскому королю Филиппу VI как вассал по Аквитании.
Аймон становится графом Савойи (до 1343).
Туг-Тэмур вернул себе титул великого хана и китайского императора после того, как временно уступил брату Хошиле.

Родились 
 29 ноября — Иоганн I, немецкий дворянин. Стал герцогом Нижней Баварии в возрасте десяти лет, и через год умер.
 Лазарь Хребелянович — последний независимый правитель Сербии перед поглощением Балкан турками. Почитается православными сербами как святой.
 Туглук-Тимур-хан (ок. 1329) — азиатский хан. Похоронен в мавзолее на территории Китая.
 Филипп II Тарентский —  итальянский и византийский дворянин.
 Хосокава Ёриюки — японский политический деятель и полководец периода Намбокутё.

Скончались 
 26 февраля — Ошин II Хетумян'(Ошин Корикоский), отец королевы Киликийского армянского государства Алисы Корикосской, был убит вместе с дочерью по приказу своего зятя, короля Левона V.
 21 апреля — Ферри IV Борец (род. 15 апреля 1282), французский дворянин.
 7 июня — Роберт I Брюс (род. 11 июля 1274), один из величайших королей Шотландии, организатор обороны страны в начальный период войны за независимость против Англии, основатель королевской династии Брюсов.
 26 августа — Йиндржих I из Липы (род. 1267 или 1275), моравский государственный деятель, один из влиятельнейших вельмож при дворе короля Яна Люксембургского.
 30 августа — Хошила (Кутукту-хаган) (род. 22 декабря 1300), монгольский и китайский правитель.
 4 ноября — Эдуард I Либерал (род. 8 февраля 1284), французский дворянин.
 Алиса Хетумян'(Алиса Корикосская) — королева Киликийского армянского государства, была убита по приказу своего мужа, короля Левона V.
 Альбертино Муссато (род. 1261) — итальянский гуманист, поэт и историк.
 Данила — новгородский посадник с 1327 года. О его посадничестве известно не из летописей, а из грамот, что считается редкостью.
 Кан Гранде I делла Скала (род. 1291) — подеста (правитель) Вероны. При его дворе жили многие учёные, художники и поэты того времени, в том числе и Данте Алигьери, изгнанный из Флоренции.
 Матильда (Маго) д’Артуа (род. ок. 1268) — французская графиня, тёща королей Филиппа V Длинного и Карла IV Красивого. Единственная женщина, удостоенная звания пэра Франции.

См. также